Миколаєнко або Ніколаєнко — українське прізвище.

Відомі носії 
 Ніколаєнко Андрій Іванович (* 1979) — український політик, дипломат.
 Ніколаєнко Володимир Іванович (* 1969) — український актор.
 Ніколаєнко Володимир Миронович (1920—1944) — гвардії молодший лейтенант, Герой Радянського Союзу.
 Ніколаєнко Георгій Михайлович (*1946, м. Кіровоград, УРСР) — радянський і російський актор, кінорежисер, сценарист, композитор, художник.
 Ніколаєнко Денис Ігорович (* 1991) — старший солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Ніколаєнко Іван Васильович (1924—1994) — Герой Соціалістичної Праці.
 Ніколаєнко Іван Гнатович (1886—1937) — міністр УСРР 1930-х років.
 Ніколаєнко Любов Миколаївна — артистка драми, провідна майстриня сцени Івано-Франківського академічного драматичного театру імені Івана Франка, народна артистка України
 Ніколаєнко Микола Михайлович (1993—2015) — молодший сержант Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Ніколаєнко Микола Петрович (* 1962) — заслужений вчитель України, відмінник освіти України.
 Ніколаєнко Олексій Михайлович — підполковник служби цивільного захисту ДСНС, кавалер ордена «За мужність».
 Ніколаєнко Сергій Іванович — заслужений донор України.
 Ніколаєнко Станіслав Миколайович (* 1956) — український політик, колишній міністр освіти і науки України.
 Ніколаєнко Олександра Вікторівна (* 1981) — українська топ-модель.

Див. також 
 Миколаєнко
 Ніколенко
 Ніколаєв
 Нікола

Примітки 

Українські прізвища